Gushan bezeichnet:

 Gushan (Kaohsiung) (鼓山區), Bezirk der Stadt Kaohsiung auf Taiwan
 Gushan (Donggang) (孤山镇), Großgemeinde der Stadt Donggang in der chinesischen Provinz Liaoning
 Gushan (Fugu) (孤山镇), Großgemeinde im Kreis Fugu in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Gushan (Haicheng) (孤山镇), Großgemeinde der Stadt Haicheng in der chinesischen Provinz Liaoning
 Gushan (Huancui) (崮山镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Huancui in der chinesischen Provinz Shandong
 Gushan (Jiangyin) (顾山镇), Großgemeinde der Stadt Jiangyin in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Gushan (Jin’an) (鼓山镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Jin’an in der chinesischen Provinz Fujian
 Gushan (Jingjiang) (孤山镇), Großgemeinde der Stadt Jingjiang in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Gushan (Minhe) (古鄯镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Minhe in der chinesischen Provinz Qinghai
 Gushan (Yongkang) (古山镇), Großgemeinde der Stadt Yongkang in der chinesischen Provinz Zhejiang
 den Gu Shan, einen Berg in der Stadt Fuzhou, China